Bacillus:
 Bacillus — род грамположительных бактерий,
 Bacillus — род насекомых из группы палочников.